Групповая гонка среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 28 сентября 2014 года. Дистанция гонки составила 254,8 километра.

Защищал звание чемпиона мира португалец Руи Кошта, который в итоге занял 23-е место. Впервые в истории чемпионом мира стал представитель Польши Михал Квятковский, который атаковал на спуске за несколько километров до финиша и выиграл одну секунду у группы ближайших преследователей. Вторым стал австралиец Саймон Джерранс. Испанец Алехандро Вальверде завоевал бронзовую медаль, которая стала для него шестой на чемпионатах мира (в его активе два серебра и четыре бронзы) и третьей медалью чемпионатов мира подряд.

Маршрут 
Гонка имела полностью круговой маршрут, состоявший из 14 кругов длиной 18,2 км каждый.

На каждом из кругов было два холма. Первый пятикилометровый холм Alto de Montearenas имел средний градиент 3,5 % и максимальный — 8 %. Второй холм Alto de Compostilla имел длину 1,1 км с градиентом 6,5 %. Максимальный уклон на этом холме составил 11 %.

Суммарный набор высоты на круге — 306 метров. Набор высоты на всей трассе протяженностью 254.2км — 4284 м.

Участники 
На старт гонки вышли 204 гонщика из 44 стран.

Согласно квотам Международного союза велосипедистов национальные сборные представлены следующим количеством гонщиков

Результаты 

109 велогонщиков не смогли завершить гонку.

Примечания

Ссылки 
 Мужская групповая гонка на официальном сайте чемпионата мира

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2014